Фор-де-Франс:

 Фор-де-Франс — административный центр Мартиники, заморской территории Франции.
 Фор-де-Франс — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Мартиника.